Perroud est un patronyme français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Blandine Perroud (1977-2013), parachutiste française ;
 Claude Perroud (1839-1919), enseignant, journaliste, recteur d'académie et historien français ;
 Émilie Perroud (1992-), écrivaine vaudoise ;
 Georges Perroud (1941-), ancien footballeur suisse ;
 Robert Perroud (1920-2016), historien de la littérature et un essayiste français ;
 Serge Perroud (1970-), skieur de vitesse français ;
 Théodore Perroud (1831-1876), homme politique suisse.

Patronyme français
Patronyme savoyard